Denis Fahey (1883-1954) – presbitero, teologo e scrittore irlandese
 Jeff Fahey, propr. Jeffrey David Fahey (1952) – attore statunitense
 John Fahey (1939-2001) – chitarrista e compositore statunitense
 Keith Fahey (1983) – ex calciatore irlandese
 Matthew Fahey (1990) – attore e produttore televisivo statunitense
 Myrna Fahey (1933-1973) – attrice statunitense
 Niamh Fahey (1987) – calciatrice irlandese
 Siobhan Fahey (1958) – cantante e musicista irlandese